Клод Жад, Клод Жад, фр. Claude Jade (* 8 жовтня 1948(19481008) — † 1 грудня 2006) — французька актриса. 
 Жад (англ. jade, нім. Jade m) — загальна назва різних в'язких мінералів щільної будови від білого то темнозеленого кольору.